Хью́го Джо́нстон-Барт (; род. 1987/1988, Эдинбург, Шотландия) — австралийский актёр шотландского происхождения. Наиболее известен по роли Бена Тейлора в фильме «Разлом Сан-Андреас» и роли Ральфа в фильме «Богиня».

Биография 
Джонстон-Барт родился в Эдинбурге, Шотландия. Он переехал в Сидней, когда ему было два года. Его родители оба служили в ВМФ. Брат служит в армии, а сестра работает адвокатом. Хьюго обучался в «Barker College», но оставил его ради карьеры актёра. В возрасте 18 лет прослушивался в Национальный Институт Драматического Искусства. Тем не менее, ему сказали, что он слишком молод для поступления. После этого отравился путешествовать.

После возвращения в Австралию, Хьюго снова решил попробовать поступить в институт, и в этот раз его взяли. Он закончил его в 2009 году. Сыграл в пьесе «Как важно быть серьёзным» в роли Джека.

Карьера 
Хьюго сыграл в эпизодах таких телесериалов как «Морской патруль» и «Рейк». В 2010 году сыграл главную роль в фильме «Перед дождем». В том же году появился в эпизоде «Underbelly: The Golden Mile» телесериала «Криминальная Австралия». За эту роль он был номинирован на премию «Inside Film Awards» в категории «Out of the Box».

За неделю до окончания института, Хьюго сыграл в мини-сериале «Улица облаков». За эту роль он был номинирован на премию «ASTRA Awards» в категориях «Лучший новый талант» и «Наиболее выдающиеся результаты».

В 2012 году появился в фильме «Небрежная любовь» в роли Сиба. Периодически он ездил в Голливуд, где прослушивался на различные предстоящие фильмы и телесериалы. С 2012 по 2015 год снимался в телесериале «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер», где играл роль констебля Хью Коллинза. В том же году снялся в пяти эпизодах телесериала «Хитрый бизнес». С 2012 по 2013 год снимался в телесериале «Домой и в путь». Он также появился в фильме «Богиня», вместе с Магдой Шубански.

В 2015 году снялся в фильме «Разлом Сан-Андреас», совместно с Дуэйном Джонсоном, Карлой Гуджино и Александрой Даддарио.

С 2016 года снимается в телесериале «The Wrong Girl».

Личная жизнь 
С 2016 года Джонстон-Берт  в отношениях с репортером «Nine News» Джули Снук .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

 

Выпускники Национального института драматического искусства